«Варберг» в сезоне 2022 года принимал участие в чемпионате и кубке Швеции.

Состав 
По состоянию на 4 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Алльсвенскан

Результаты матчей

Турнирная таблица

Стыковые матчи 
В стыковых матчах за право выступать в Алльсвенскан в следующем сезоне получили право «Варберг», занявший 14-е место в итоговой таблице чемпионата Швеции, и «Эстер», финишировавший третьим в Суперэттане.

По сумме двух встреч «Варберг» оказался сильнее и сохранил право выступать в Алльсвенскане в 2023 году.

Кубок Швеции

Кубок Швеции 2021/2022

Групповой этап

Кубок Швеции 2022/2023

Предварительный раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Варберг»
 Профиль на сайте Алльсвенскана

Варберг
Варберг